Казахстан как отдельная команда впервые выступил на Олимпийских играх в 1994 году. До 1988 года казахстанские спортсмены выступали в составе сборной СССР. После распада СССР на летней Олимпиаде-1992 в Барселоне и зимней Олимпиаде-1992 в Альбервиле казахстанские спортсмены, участвовали в составе Объединённой команды под Олимпийским флагом, а начиная с зимней Олимпиады-1994 в Лиллехаммере — в отдельной команде под собственным флагом.

Всего было принято участие в 7 летних и 7 зимних Олимпийских играх, выиграно 72 и 8 медалей соответственно.

Казахстан подавал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Алматы, но по результатам голосования МОК местом их проведения был избран Пекин.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по летним видам

Медали в зимних видах

Знаменосцы

Зимние Олимпийские игры

Летние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Казахстана на Олимпийских играх
 Казахстан на Паралимпийских играх
 Казахстан на Азиатских играх
 Казахстан на Универсиаде

Допинговый скандал
В 2016 г. казахстанские олимпийцы лишились нескольких олимпийских наград за Пекин 2008, Лондон 2012.

Примечания

Ссылки 
 Казахстан на Олимпийских Играх. Olympteka.ru
 Статистика на Sports-reference.com 
 
 Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан,,

Казахстан на Олимпийских играх